Parigi (Cikande), een bestuurslaag in Indonesië
 Parigi (Dolok), een bestuurslaag in Noord-Sumatra, Indonesië
 Parigi (Parigi), een plaats in West-Java, Indonesië
 Parigi (Saketi), een bestuurslaag in Indonesië
 Parigi (Sulawesi), een stad in Midden-Sulawesi, Indonesië
 Parigi Moutong, het regentschap waarvan deze stad hoofdstad is